Kunowice – wieś sołecka w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice
 Kunowice – dawna gromada
 Kunowice – przystanek kolejowy